Дмитрій Моор, Дмитро Стахієвич Орлов (працював під псевдонімом Д. Моор або Дмитрій Моор; 1883—1946) — російський художник, майстер графіки.
 Карел де Моор (нідерл. Carel de Moor; 1665—1738) — нідерландський художник, живописець та гравер.
 Моор Олександр Вікторович (нар. 1974) — російський політик.